Chór Ex Animo
 Fundacja Ex Animo